

Lokalizacje

Niemcy 
 Döhlau – dzielnica gminy Weidenberg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bayreuth
 Döhlau – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Hof

Osoby 
 Margarethe von Döhlau – niemiecka opatka

Zobacz też 
 Dölau